Los Planes kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Los Planes, Honduras, ort, Departamento de La Paz,

Mexiko 

 Los Planes, Puebla, ort, Francisco Z. Mena, 
 Los Planes, Coacoatzintla, ort, 
 Los Planes, Jalisco, ort, Jalostotitlán, 
 Los Planes, Querétaro Arteaga, ort, San Joaquín, 
 Los Planes, Zacatecas, ort, Villa García, 
 Los Planes, Guerrero, ort, 
 Los Planes, Angel R. Cabada, ort, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar